LSE kan syfta på:

 LSE – en brittisk samhällsvetenskaplig fackhögskola, se London School of Economics
 LSE – en  aktiebörs i London i Storbritannien, se London Stock Exchange
 LSE –  lokala skolpolitiska organ som fanns i Sverige under åren 1997–2006, se Lokal styrelse med elevmajoritet
 LSE – Lag om skatt på energi, se Energiskatt